Porta Nigra, Romeinse poort in Trier (Duitsland)
 Porte Noire, Romeinse poort in Besançon (Frankrijk)
 Lakenpoort in Brussel (België), bijgenaamd de Zwarte Poort
 Morannon, fictief, in het boek In de ban van de Ring